Kernmayr ist der Familienname von

 Erich Kernmayr, auch Erich Kern, österreichischer rechtsextremer Publizist, Cousin von H. G. Kernmayr
 Hans Gustl Kernmayr, österreichischer Schriftsteller, Dramaturg und Drehbuchautor.